Innocence (inocencia) puede referirse a:

Cine y televisión 
 Innocence (1997), película turca.
 Innocence (2000), película australiana.
 Innocence (2004), película francesa de Lucile Hadžihalilović.
 Innocence (2005), película tailandesa.
 Innocence (2013), película .
 Ghost in the Shell 2: Innocence (2004), película japonesa de Mamoru Oshii.
 Innocence (1988), decimocuarto episodio de la segunda temporada de la serie estadounidense Buffy la Cazavampiros.

Música 
 Innocence (2016), canción del álbum "The Shadow Self de Tarja Turunen
 Innocence (2006), canción del álbum Volta de Björk.
 Innocence (2008), canción del álbum The Best Damn Thing de Avril Lavigne.
 Return to Innocence (1993), canción del álbum The Cross of Changes de Enigma.
 Innocence Faded (1994), canción del álbum Awake de Dream Theater.
 Ill Innocence (2007), segundo álbum de Gallhammer.
 Innocence Is No Excuse (1985), séptimo álbum de Saxon.
 Innocence (2008), álbum de Innocence (Geraldine Larrosa)

Personas 
 Innocence (cantante), artista franco-española.

Toponimia 
 Sainte-Innocence, población francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Dordoña, en el distrito de Bergerac y cantón de Eymet.